Coolspring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Coolspring Township (Indiana), Township im LaPorte County, Bundesstaat Indiana
 Coolspring Township (Pennsylvania), Township im Mercer County, Bundesstaat Pennsylvania

Cool Spring Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cool Spring Township (North Carolina), Township im Rutherford County, Bundesstaat North Carolina
 Cool Spring Township (South Carolina), Township im Rutherford County, Bundesstaat South Carolina
 Cool Spring Township (Tennessee), Township im Rutherford County, Bundesstaat Tennessee